Анатолий Носов:
 Носов, Анатолий Герасимович (род. 1958) — чемпион и рекордсмен СССР в скоростных видах подводного спорта.
 Носов, Анатолий Зиновьевич (1883—1941) — советский антрополог.